Tavisupleba je nacionalna himna Gruzije, a u prijevodu znači Sloboda. Postala je službenom himnom 2004. godine, pet mjeseci nakon Revolucije ruža.

 

Državni simboli Gruzije
Državne himne